Гран-при Лонг-Бич 2010 - серия соревнований, проводившихся в третий уик-энд апреля-2010 в американском городе Лонг-Бич::
 Tequila Patrón American Le Mans Series at Long Beach 2010 — этап Американской серии Ле-Ман.
 Toyota Grand Prix of Long Beach 2010 — этап серии IRL IndyCar.